XX – postać literacka, bohater dramatu Emigranci Sławomira Mrożka
 XX wiek – okres historyczny
 Wiek XX – film w reżyserii Bernardo Bertolucciego
 dynastia XX – dynastia władców starożytnego Egiptu,
 The xx – brytyjski zespół rockowy
 xx – debiutancki album grupy The xx
 XX Cz.1 – album grupy Voo Voo
 XX – album Mushroomhead